

Єдлиці — село в гміні Озімек Опольського повіту Опольського воєводства
 Єдлиці — село в гміні Ліп'яни Пижицького повіту Західнопоморського воєводства